Iona Island kan syfta på följande:
 Iona Island, British Columbia, ö i Kanada
 Iona, ö i Inre Hebriderna, Skottland